

Села

Гостинне — Люблінське воєводство, Грубешівський повіт

Гостинне — Вінницька область, Немирівський район
 Гостинне — Кіровоградська область, Знам'янський район
 Гостинне — Сумська область, Білопільський район